Voici la liste des planètes mineures numérotées de 116001 à 117000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 116001 à 117000

116001-116100

116101-116200

116201-116300

116301-116400

116401-116500

116501-116600

116601-116700

116701-116800

116801-116900

116901-117000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000